Shishkert är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Shishkert ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shishkert är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Shishkert. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer norr om Shishkert.

Omgivningarna runt Shishkert är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Shishkert är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik